

Patronymie
 Bud Prager (1929-2008), manager américain.
 Karl Ritter von Prager (1875-1959), général d'Infanterie allemand dans la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Richard A. Prager (1883–1945), astronome germano-américain.
 Thomas Prager (1985- ), footballeur international autrichien.
 Walter Prager (1910-1984), skieur alpin suisse.
 William Prager (1903–1980), physicien américain d'origine allemande.